Mühleisen steht für:

 ein zentrales Bauteil einer Mühle, siehe Mühleisen

Mühleisen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mühleisen (1856–1931), Journalist, Bierbrauer und Mitglied des deutschen Reichstags
 Bernd Mühleisen (* 1938), deutscher Handballspieler
 Georg Mühleisen (1768–1846), Mitglied der Württembergischen Landstände sowie Stadtschultheiß von Gmünd
 Hans-Otto Mühleisen (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Mühleisen (1903–1995), ev. Landesposaunenwart, Chorleiter und Musikpädagoge
 Horst Mühleisen (* 1943), deutscher Historiker und Archivar
 Hugo Mühleisen (* 1882), deutscher Ober-Regierungsrat, Jurist, Richter, RKO Berlin
 Hugo Mühleisen (* 1887), deutscher Regierungsrat, Pressereferent
 Konrad Mühleisen, Gründer und Leiter der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH in Leonberg
 Richard Mühleisen (1913–1988), deutscher Physiker
 Rudolf Mühleisen (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Wencke Mühleisen (* 1953), Schriftstellerin

Weiterhin bezeichnet Mühleisen:

 Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH, eine Orgelbaufirma in Leonberg

Eine Abwandlung von Mühleisen stellt Muhleisen dar:

 Manufacture d’Orgues Muhleisen, eine Orgelbaufirma aus Straßburg

Siehe auch:
 Mühle (Heraldik)
 Mühleis